Нил Флинн (, родился ) — американский актёр и сценарист, известный по роли уборщика в сериале «Клиника» и Майка Хэка, мужа героини Патриции Хитон, в ситкоме «Бывает и хуже».

Биография 
Флинн окончил Среднюю школу Уокигана (Восточный Университетский городок). Окончил Университет Брэдли в Пеории, штат Иллинойс. Играл в таких театрах Чикаго, как  и . Был студентом Дель Клосе.

Флинн добился известности по роли уборщика в сериале «Клиника». Первоначально актёр пробовался на роль доктора Кокса, на которую впоследствии утвердили Джона МакГинли. Роль уборщика планировали эпизодической, но она так понравилась зрителям, что её сделали в сериале одной из главных.

С 2009 года по 2018 год он снимался в ситкоме «Бывает и хуже» с Патрицией Хитон. В 2019 году, он снимался вместе с Натали Моралес в ситкоме «У Эбби».

Фильмография

Ссылки 
 
 Cast biography at scrubstv.com
 Beer, Shark, Mice at iO WEST

Выпускники Университета Брэдли